HMS Powerful () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Powerful (1783) — 74-гарматний лінійний корабель 3-го рангу. Збудований у 1783 році. Розібраний у 1812 році.
 HMS Powerful (1826) — 84-гарматний лінійний корабель 2-го рангу. Збудований у 1826 році. З 1860 року використовувався як мішень. Розібраний у 1864 році.
 HMS Powerful (1895) — бронепалубний крейсер типу «Powerful». Збудований у 1895 році. У 1919 році перейменований на «HMS Impregnable», використовувався як навчальний корабель. Проданий у 1929 році.
 HMS Powerful (R95) — авіаносець типу «Маджестік». У 1952 році проданий Канаді, де перейменований на «Бонавентюр». На службі з 1957 по 1970 роки

Кораблі ВМС Великої Британії